Jens Jensen er navnet på flere personer:
 Jens Jensen (skipper) (1600-1662) - Bornholmsk skipper og en af befriere i 1658
 Jens Jensen (billedskærer) (1732-1769) – dansk billedskærer
 Jens Staulund Jensen (1791-1868) – dansk engvandingsmester
 Jens Jensen (seminarieforstander) (1796-1875) – dansk seminarieforstander
 Jens Christian Jensen (præst) (1806-1886) – dansk præst
 Jens Jensen-Trunderup (1812-1906) – dansk politiker
 Jens Jørgen Jensen Egeberg (1848-1922) – dansk portrætmaler
 Jens Arnold Diderich Jensen (J.A.D. Jensen) (1849-1936) – dansk søofficer
 Jens Jensen (fagforeningsmand) (1859-1928) – dansk fagforeningsmand,socialminister og Københavns finansborgmester
 Jens Jørgen Jensen-Onsted (1860-1933) – en dansk radikal politiker og trafikminister (født Jens Jørgen Jensen)
 Jens Jensen (landskabsarkitekt) (1860-1951) – dansk født, amerikansk landskabsarkitekt
 Jens Jensen-Sønderup (1862-1949) – dansk politiker og minister
 Jens August Jensen (1865-1936) – australsk politiker og minister
 Jens Kusk Jensen (1866-1936) – dansk sømand og forfatter
 Jens Christian Jensen (politiker) (1877-1956) – dansk fagforeningsmand og politiker
 Jens Christian Jensen-Broby (1888-1976) – dansk politiker
 Jens Jensen (fodboldspiller) (1890-1959) – en dansk fodboldspiller fra Boldklubben 1903
 Jens Christian Jensen (arkitekt) (1892-1956) – dansk arkitekt
 Jens Marinus Jensen (1896-1977) – dansk højskolemand og forfatter
 Jens Peter Jensen (1922-1993) – dansk redaktør og politiker
 Jens Berendt Jensen (født 1940) – dansk olympisk roer
 Jens F. Jensen (født 1953) – dansk professor og forsker indenfor medier
 Jens Jensen (landstingspolitiker) – dansk politiker for Venstre

Se også: Jens S. Jensen (flertydig)